TT poate fi

 Timpul terestru - vezi Timpul atomic internațional
 Trinidad-Tobago, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tt, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Trinidad-Tobago
 Timorul de Est, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Limba tătară, codul ISO 639-1
 Audi TT, automobil coupe produs de către Audi la Győr în Ungaria
 Pistol TT, pistol semiautomat conceput de Fiodor Tokarev pentru Armata roșie
 <tt>, element HTML și XHTML

Legături externe 
 
  „TT” la acronymfinder.com